Chris Steele kan syfta på följande:

Chris Steele (basist)
Chris Steele (porrskådespelare)